Lupin kan syfta på:
 Lupiner – ett släkte i familjen ärtväxter
 Arsène Lupin – en fiktiv gentlemannatjuv
 Remus Lupin – en fiktiv karaktär i böckerna om Harry Potter
 Lupin III – en av Japans populäraste och mest långlivade tecknade serier

Geografi

Kanada 

 Lupin Mine, gruva, Nunavut,

Kina 

 Manzhouli (ort i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar